Labarnas, de vegades Tabarnas, era un títol reial dels reis hitites. Les reines portaven el títol de Tawananna. Es creu que era un nom d'origen hatti, que en aquella llengua hauria significat "Sobirà", i que després els reis de l'Imperi hitita l'haurien pres com a títol. El primer que el va portar, Labarnas I, el va agafar com a nom de regnat. Dos reis hitites el van portar:
 Labarnas I. Aquest era el seu nom de regnat i el seu nom autèntic no es coneix.
 Labarnas II, el va agafar com a nom de regnat i com a títol, però és més conegut sota el seu nom propi, Hattusilis I.

Notes

Referències 

Hitites